Raphaël Marciano, né le , est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Ducs de Dijon || Nationale 1B
|| 23 || 32 || 31 || 63 || 32 || || || || || 
|-
| 1989-1990 || Diables noirs de Tours || Nationale 1A
|| 26 || 4 || 5 || 9 || 48 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Dauphins d’Épinal || Division 1
|| 22 || 18 || 20 || 38 || 21 || 6 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
| 1991-1992 || Dauphins d’Épinal || Division 1
|| 22 || 25 || 15 || 40 || 39 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Dauphins d’Épinal || Division 3
|| 14 || 30 || 28 || 58 || 8 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Dauphins d’Épinal || Division 3 
|| 26 || 28 || 31 || 59 || 20 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Dauphins d’Épinal || Nationale 1B
|| 28 || 18 || 28 || 46 || 52 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Dauphins d’Épinal || Division 1 
|| 26 || 24 || 25 || 49 || 12 || || || || || 
|-
| 1996-1997 || Dauphins d’Épinal || Nationale 1A
|| 32 || 6 || 8 || 14 || 18 || 6 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
| 1997-1998 || Dauphins d’Épinal || Nationale 1
|| 22 || 14 || 19 || 33 || 2 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Dauphins d’Épinal || Nationale 1
|| - || 14 || 14 || 28 || - || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Dauphins d’Épinal || Nationale 1
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Dauphins d’Épinal  || Nationale 1
|| 28 || 6 || 16 || 22 || 20 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2004-2005 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en janvier 1962
Joueur français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur de l'Épinal Hockey Club